Обло Брдо може да се односи на:

 Обло Брдо (Билећа), насеље у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Обло Брдо (Андријевица), насеље у општини Андријевица, Црна Гора
 Обло Брдо (планина), планина у општини Билећа, Република Српска, БиХ